Příjmení Spezza má více nositelů:

 Andrea Spezza (1580–1628), italský stavitel
 Jason Spezza (* 1983), kanadský lední hokejista